{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#b8b635"
!colspan="12"|Chile Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioni:
| 
|colspan="9" | Andrea Pellegrino Andrea Vavassori
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finaliști:
| 
|colspan="9" | Thiago Seyboth Wild  Matías Soto
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |  6–4, 3–6, [12–10]
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Masculin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Masculin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Chile Open 2023 – Dublu''' a avut loc la sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie 2023. Șaisprezece perechi de jucători de dublu s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Santiago jucat pe terenuri cu zgură. Rafael Matos și Felipe Meligeni Alves au fost campionii en-titre, dar n-au participat în acest an.

Andrea Pellegrino și Andrea Vavassori au câștigat titlul, învingând în finală perechea Thiago Seyboth Wild și Matías Soto cu 6–4, 3–6, [12–10].

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
 Main draw

2023
ATP Tour 2023